Batou renvoie à :

Batou, personnage du manga Ghost in the Shell ;
 Batou, village des Comores ;
 Batu, dirigeant mongol.